Das Akronym CICI steht für:
 CFTC Interim Compliant Identifier, eine im Zuge der Etablierung des Legal Entity Identifier vergebene  Kennung für Rechtsträger im Finanzmarkt
 Commission International de Coopération Intellectuelle, eine 1922 gegründete Vorläuferorganisation des Institut International de Coopération Intellectuelle (IICI)

Abkürzung